Aleksja (imię)
 aleksja (medycyna)
 Aleksja (księżniczka holenderska)
 Aleksja González-Barros y González – służebnica Boża

Zobacz też 

 
 Alexia (piosenkarka włoska)